Benkovac est un toponyme qui peut désigner :
Benkovac, une ville et une municipalité de Croatie située en Dalmatie et dans le Comitat de Zadar ;
Benkovac, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Okučani, comitat de Brod-Posavina.